Sattajärvi (Kiruna); meer in Noord Zweden 
Sattajärvi (Pajala); meer en dorp in Noord Zweden

Ook
Sattarivier (Kiruna); afwateringsrivier van Kiruna's Kiruna
Sattarivier (Pajala); afwateringsrivier van Pajala's Pajala
Sattavuoma; moeras waarin het Kiruna's Sattajärvi
Iso Sattavaara en Pukki Sattavaara, heuvels nabij Kiruna's meer Sattajärvi